Banyuates kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Banyuates, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Banyuates, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar